Die Liste der nächsten extrasolaren Systeme umfasst die der Sonne bzw. der Erde nächstgelegenen Systeme von Sternen und Braunen Zwergen einschließlich umlaufender Planeten und Asteroidengürtel bzw. Trümmerscheiben bis zu einer Entfernung von 20 Lichtjahren (ca. 6 Parsec).

Erläuterung

Liste (bis 20 LJ)

Vergangenheit und Zukunft 

Scholz' Stern, gegenwärtig rund zwanzig Lichtjahre entfernt, passierte nach 2015 veröffentlichten Rechnungen zufolge vor rund 70.000 Jahren in nur 52.000 AU (0,82 Lichtjahre oder 0,25 Parsec) Abstand die Sonne. Trotz dieser Nähe war er auch zum Zeitpunkt seiner größten Annäherung von der Erde aus wegen seiner geringen scheinbaren Helligkeit von damals nur etwa 10 mag nicht mit bloßem Auge sichtbar.

Der heute 10,3 Lichtjahre entfernte Stern Ross 248 wird sich in 36.000 Jahren auf etwa 3 Lichtjahre (0,927 Parsec) annähern. In 40.000 Jahren wird Gliese 445, heute noch 17,1 Lichtjahre entfernt, möglicherweise für einige tausend Jahre zum sonnennächsten Stern werden.

Gliese 710 befindet sich gegenwärtig in einer Entfernung von 62,2 Lichtjahren (19,08 Parsec), doch den aktuellen Messungen des Astrometriesatelliten Gaia zufolge wird er in 1,28 Millionen Jahren der Sonne auf etwa 0,17 Lichtjahre nahe kommen.
Zu diesem Zeitpunkt wird Gliese 710, heute mit rund 9,7 mag für das bloße Auge unsichtbar, von der Erde aus der mit Abstand hellste Stern am Nachthimmel sein. Die Angaben haben sich basierend auf Gaia EDR3 leicht korrigiert, passen jedoch grundsätzlich zur Analyse basierend auf dem Vorgängerkatalog.

Im Zeithorizont der letzten 5 Millionen Jahre bis 5 Millionen Jahre in die Zukunft werden einige weitere enge Sternbegegnungen für möglich gehalten, wovon sich einige Sterne der Sonne zeitweilig auf weniger als 2 Lichtjahre annähern könnten. Hervorzuheben sind hierbei auch HD 7977, der sich vor etwa 2,8 Mio. Jahren möglicherweise auf deutlich weniger als 1 Lichtjahr genähert hat sowie der Weiße Zwerg WD 0810-353, bei dem es bereits in der astronomisch kurzen Zeitspanne von 30.000 Jahren zu einer kurzen, aber engen Sternbegegnung kommen könnte.

Von den folgenden Sternen ist bekannt bzw. wird vermutet, dass diese die Sonne in der Vergangenheit in wenigen Lichtjahren Entfernung passiert haben oder dies in Zukunft tun werden.

Karte der nächsten Sterne

Siehe auch 
 Liste von Planetensystemen
 Liste der Doppel- und Mehrfachsterne
 Liste Brauner Zwerge
 Liste sehr großer Sterne
 Liste der hellsten Sterne
 Liste der massereichsten Sterne

Weblinks 
 
  (englisch)

Anmerkungen

Einzelnachweise 

Nachste
Sternenachste
Nachste